Die ABL-Saison 2015/16 war die 70. Spielzeit der Admiral Basketball Bundesliga. Meister und Cupsieger wurden die Oberwart Gunners. Dem punkteführende Titelverteidiger Güssing Knights wurde aus finanziellen Gründen die Bundesligalizenz entzogen.

Spielmodus 2015/16 
An der Admiral Basketball Bundesliga (ABL) nahmen 2015/16 zehn Teams teil. Im April 2016, also noch während der Saison 2015/16, wurde den Güssing Knights die Bundesliga-Lizenz aus finanziellen Gründen entzogen, der Spielbetrieb musste eingestellt werden. Trotz eines Vorsprungs von 16 Punkten im Grunddurchgang in der Tabelle vor den zweitplatzierten Oberwart Gunners konnte die Meisterschaft daher nicht erreicht werden.

Teilnehmer 
Folgende zehn Teams nahmen an der ABL teil:

Tabellen 
Tabelle Grunddurchgang 
in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison

Relegation 

Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Zehnten der Admiral Basketball Bundesliga und dem Meister der 2. Bundesliga wurden ausgetragen.

Siehe auch 
 Basketball-Bundesliga (Österreich)
 Österreichischer Meister (Basketball)
 Österreichischer Cup (Basketball) 
 2. Basketball-Bundesliga (Österreich)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga

Einzelnachweise 

2015
Basketballsaison 2015/16